Джо́нни Хо́ртон (; 30 апреля 1925 — 5 ноября 1960) — американский певец в стиле кантри. Очень популярными были такие его песни, как «Honky Tonk Man» (его самый первый хит) и «North to Alaska».

Под конец карьеры записал серию исторических песен-историй, среди которых «Johnny Reb», «Sink The Bismark» и «The Battle Of New Orleans»; теперь его больше всего помнят именно благодаря им. С написанной Джимми Дрифтвудом песней «The Battle Of New Orleans» Хортон побывал на первом месте не только кантри-, но и главного поп-чарта страны «Billboard Hot 100»..

5 ноября 1960 года, возвращаясь с концерта в Остине, штат Техас, трагически погиб в автокатастрофе. Водитель встречной машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Награды 
За 1959 год Джонни Хортон был удостоен за песню «The Battle Of New Orleans» премии «Грэмми» в категории «Best Country & Western Performance». Автор же этой песни Джимми Дрифтвуд был удостоен за неё «Грэмми» как за «Песню года».

Наследие 
Почти тридцать лет спустя песня «Honky Tonk Man» опять зазвучала повсюду, уже в кавер-версии Дуайта Йокама. Для него она тоже стала первым хитом.

Дискография

Синглы

Альбомы

Примечания

Литература 
 Escott, Colin (1998). "Johnny Horton". In The Encyclopedia of Country Music. Paul Kingsbury, Editor. New York: Oxford University Press. pp. 247–8.

Ссылки 
 Биография Джонни Хортона на сайте Зала славы рокабилли

Родившиеся в 1925 году
Умершие в 1960 году
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Columbia Records
Исполнители Mercury Records
Исполнители Abbott Records
Родившиеся в Лос-Анджелесе
Умершие в округе Майлам
Погибшие в автомобильных катастрофах
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100